ESNI steht für:

 Encrypted Server Name Indication, eine Protokollerweiterung für TLS 1.3, siehe Server Name Indication#Sicherheit
 European Satellite Navigation Industries, eine ehemalige Satellitenbaufirma
 Militärflugplatz Kubbe, nach dem ICAO-Code

Abkürzung